A Muralha é uma telenovela brasileira dirigida por Benjamin Cattan e Raul Roulien, exibido na TV Cultura em 1961. Foi baseada no romance A Muralha, de Dinah Silveira de Queiróz.

Sinopse

Através da família de Dom Braz Olinto, narram-se os fatos que levaram à Guerra dos Emboabas, por extensão, o choque dos paulistas que conquistaram terras e minas e os forasteiros de diversas procedências, principalmente baianos e portugueses, que queriam se apossar delas. A "muralha" significava a Serra do Mar, como obstáculo às incursões dos bandeirantes nas suas buscas de novas terras e riquezas.

Na fazenda Lagoa Serena, rodeada pela "muralha" e desbravada pelos bandeirantes, mora Dom Braz, líder de uma bandeira, sua mulher, Mãe Cândida, e seus filhos: Basiléia, Tiago, Rosália e Leonel, que vive com a esposa, Margarida. Ainda vivem ali uma sobrinha, Isabel, e um índio mestiço, Aimbé.

Ao redor desses personagens flui toda a trama, iniciada com a chegada de Portugal de outra sobrinha de Dom Braz, Cristina, que se apaixonará por Tiago, apesar de latentes diferenças de cultura e mentalidade. Mas a jovem portuguesa terá de disputá-lo com Isabel, o braço direito de Dom Braz que o acompanha em suas bandeiras, uma menina que foi criada entre o convívio da família e dos índios, moldando, assim, uma personalidade arredia e selvagem. Mas o conflito maior será gerado por Rosália, ao se apaixonar pelo líder dos emboabas, o aventureiro e traidor Bento Coutinho.

Elenco

 Lélia Abramo
 Benjamin Cattan
 Ivanilde Alves
 Edgard Franco - Aimbé
 Maria Cecília
 Rubens de Falco
 Elizabeth Henreid
 Rogério Márcico

Curiosidades
Foi a primeira telenovela da TV Cultura.
Em 1968, a TV Excelsior produziu uma nova versão da telenovela.
A Rede Globo produziu, em 2000, uma versão em minissérie baseada no romance.
Edgard Franco, que nesta novela interpretou o índio Aimbé, interpretaria o protagonista Tiago na versão de 1968.

Telenovelas da TV Cultura
Telenovelas baseadas em livros
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1961
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1961
Telenovelas da década de 1960
Telenovelas em português